Ryan Alexander Gordon Smyth, kanadski hokejist, * 21. februar 1976, Banff, Alberta, Kanada.

Smyth je člansko kariero začel v sezoni 1991/92 pri klubu Moose Jaw Warriors v ligi WHL. Leta 1994 je bil kot šesti izbran v prvem krogu NHL nabora s strani kluba Edmonton Oilers, za katerega je zaigral v sezoni 1994/95 in zanj skupno odigral petnajst sezon. V ligi NHL, kjer je igral še za klube New York Islanders, Colorado Avalanche in Los Angeles Kings, je v devetnajstih sezonah odigral 1270 prvenstvenih tekem, na katerih je dosegel 386 golov in 456 podaj, ter 93 tekem končnice, na katerih je dosegel 28 golov in 31 podaj. V sezoni 2006/07 je nastopil na Tekmi vseh zvezd. 	

Za kanadsko reprezentanco je nastopil na dveh olimpijskih turnirjih, v letih 2002, ko je z reprezentanco osvojil naslov olimpijskega prvaka, in 2006, ter devetih svetovnih prvenstvih, kjer je osvojil dve zlati in eno srebrno medaljo. Skupno je na olimpijskih turnirjih odigral dvanajst tekem in dosegel dve podaji, na svetovnih prvenstvih pa je odigral 61 tekem ter dosegel petnajst golov in šestnajst podaj. Nastopi je tudi na svetovnem pokalu 2004 in ga z reprezentanco osvojil.

Pregled kariere 

|-
| Moose Jaw Warriors
| WHL
| 91/92
| 
| 2
| 0
| 0
| 0
| 
| 0
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Moose Jaw Warriors
| WHL
| 92/93
| 
| 64
| 19
| 14
| 33
| 
| 59
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Moose Jaw Warriors
| WHL
| 93/94
| 
| 72
| 50
| 55
| 105
| 
| 88
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Moose Jaw Warriors
| WHL
| 94/95
| 
| 50
| 41
| 45
| 86
| 
| 66
| 
| 10
| 6
| 9
| 15
| 
| 22
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 94/95
| 
| 3
| 0
| 0
| 0
| -1
| 0
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Kanada
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 95
|
| 7
| 2
| 5
| 7
| 
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Cape Breton Oilers
| AHL
| 95/96
| 
| 9
| 6
| 5
| 11
| -6
| 4
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 95/96
| 
| 48
| 2
| 9
| 11
| 
| 28
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 96/97
| 
| 82
| 39
| 22
| 61
| 
| 76
| 
| 12
| 5
| 5
| 10
| 
| 12
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 97/98
| 
| 65
| 20
| 13
| 33
| -24
| 44
| 
| 12
| 1
| 3
| 4
| -2
| 16
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 98/99
| 
| 71
| 13
| 18
| 31
| 0
| 62
| 
| 3
| 3
| 0
| 3
| -1
| 0
|-
| Kanada
| Svetovno prvenstvo A
| 99
|
| 10
| 0
| 2
| 2
| 
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 99/00
| 
| 82
| 28
| 26
| 54
| -2
| 58
| 
| 5
| 1
| 0
| 1
| -2
| 6
|-
| Kanada
| Svetovno prvenstvo A
| 00
|
| 9
| 3
| 6
| 9
| +3
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 00/01
| 
| 82
| 31
| 39
| 70
| +10
| 58
| 
| 6
| 3
| 4
| 7
| 0
| 4
|-
| Kanada
| Svetovno prvenstvo A
| 01
|
| 7
| 2
| 3
| 5
| +2
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 01/02
| 
| 61
| 15
| 35
| 50
| +7
| 48
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Kanada
| Olimpijske igre
| 02
|
| 6
| 0
| 1
| 1
| -4
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kanada
| Svetovno prvenstvo A
| 02
|
| 7
| 4
| 0
| 4
| +3
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 02/03
| 
| 66
| 27
| 34
| 61
| +5
| 67
| 
| 6
| 2
| 0
| 2
| -1
| 16
|-
| Kanada
| Svetovno prvenstvo A
| 04
|
| 9
| 2
| 2
| 4
| +1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 03/04
| 
| 82
| 23
| 36
| 59
| +11
| 70
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Kanada
| Svetovni pokal
| 04
|
| 6
| 3
| 1
| 4
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kanada
| Svetovno prvenstvo A
| 04
|
| 9
| 2
| 2
| 4
| -1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kanada
| Svetovno prvenstvo A
| 05
|
| 9
| 2
| 1
| 3
| 2
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 05/06
| 
| 75
| 36
| 30
| 66
| -5
| 58
| 
| 24
| 7
| 9
| 16
| -2
| 22
|-
| Kanada
| Olimpijske igre
| 06
|
| 6
| 0
| 1
| 1
| +1
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 06/07
| 
| 53
| 31
| 22
| 53
| -2
| 38
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| New York Islanders
| NHL
| 06/07
| 
| 18
| 5
| 10
| 15
| 0
| 14
| 
| 5
| 1
| 3
| 4
| +1
| 4
|-
| Colorado Avalanche
| NHL
| 07/08
| 
| 55
| 14
| 23
| 37
| -4
| 50
| 
| 8
| 2
| 3
| 5
| -1
| 2
|-
| Colorado Avalanche
| NHL
| 08/09
| 
| 77
| 26
| 33
| 59
| -15
| 62
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Los Angeles Kings
| NHL
| 09/10
| 
| 67
| 22
| 31
| 53
| +8
| 42
| 
| 6
| 1
| 1
| 2
| 0
| 6
|-
| Kanada
| Svetovno prvenstvo A
| 10
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Los Angeles Kings
| NHL
| 10/11
| 
| 82
| 23
| 24
| 47
| -1
| 35
| 
| 6
| 2
| 3
| 5
| -3
| 0
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 11/12
| 
| 82
| 19
| 27
| 46
| -5
| 82
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 12/13
| 
| 47
| 2
| 11
| 13
| -5
| 40
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 13/14
| 
| 72
| 10
| 13
| 23
| -18
| 44
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |1553
| bgcolor="#7FFF00" |522
| bgcolor="#7FFF00" |599
| bgcolor="#7FFF00" |1121
| bgcolor="#7FFF00" |-40
| bgcolor="#7FFF00" |1229
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |103
| bgcolor="#7FFF00" |34
| bgcolor="#7FFF00" |40
| bgcolor="#7FFF00" |74
| bgcolor="#7FFF00" |-11
| bgcolor="#7FFF00" |110
|}

Glej tudi 
 Seznam kanadskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 

 
 
 

Živeči ljudje
Kanadski hokejski levokrilni napadalci
Izbrani na naboru lige NHL leta 1994
Izbrani na naboru lige NHL (Edmonton Oilers)
Olimpijski tekmovalci za Kanado
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2002
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2006
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Kanado
Kanadski hokejski reprezentanti
Hokejisti Moose Jaw Warriors
Hokejisti Edmonton Oilers
Hokejisti Cape Breton Oilers
Hokejisti New York Islanders
Hokejisti Colorado Avalanche
Hokejisti Los Angeles Kings